Карвелас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карвелас, Никос (род. 1951) — продюсер, певец, известный греческий композитор.
Карвелас, Роберт (1921—1991) — американскй кино- и телеактёр.
 Карвелас, Филиппос (1877—1952) — греческий гимнаст, бронзовый призёр Олимпийских игр 1896.